Trama – in narratologia, genericamente l'insieme degli eventi più importanti contenuti in un'opera narrativa
Trama – insieme di fili che concorrono nel formare un tessuto
Trama – nei funghi, parte inferiore del cappello
Trama – etichetta discografica brasiliana
Trama – L’unità dati del livello di collegamento (indicata talvolta come DL-PDU cioè “Data Link-PDU”)
Trama – sorgente di magia nell'universo immaginario di Forgotten Realms
Gennaro Trama (1856-1927) – vescovo cattolico italiano

Altri progetti